

Geografia

Austria 
 Sankt Stefan am Walde – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach
 Sankt Stefan im Gailtal – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Hermagor
 Sankt Stefan im Rosental – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark
 Sankt Stefan ob Leoben – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Leoben
 Sankt Stefan ob Stainz – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Deutschlandsberg

Zobacz też 
 St. Stefan
 St. Stephan
 St. Stephen
 Święty Stefan